|-
| 184401 - || || 28 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184402 - || || 29 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184403 - || || 28 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184404 - || || 29 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184405 - || || 27 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184406 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184407 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184408 - || || 30 de juny de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184409 - || || 27 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184410 - || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184411 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184412 - || || 30 de juny de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184413 - || || 28 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184414 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184415 - || || 29 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184416 - || || 29 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184417 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184418 - || || 28 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184419 - || || 30 de juny de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184420 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184421 - || || 2 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184422 - || || 2 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184423 - || || 3 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184424 - || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184425 - || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184426 - || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184427 - || || 4 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184428 - || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184429 - || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184430 - || || 4 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184431 - || || 4 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184432 - || || 5 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184433 - || || 2 de juliol de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 184434 - || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184435 - || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184436 - || || 4 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184437 - || || 5 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184438 - || || 5 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184439 - || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184440 - || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184441 - || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184442 - || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184443 - || || 4 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184444 - || || 5 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184445 - || || 5 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184446 - || || 4 de juliol de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184447 - || || 4 de juliol de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184448 - || || 8 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184449 - || || 7 de juliol de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 184450 - || || 5 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184451 - || || 9 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184452 - || || 13 de juliol de 2005 || RAS || A. Lowe
|-
| 184453 - || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184454 - || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184455 - || || 2 de juliol de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184456 - || || 4 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184457 - || || 10 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184458 - || || 10 de juliol de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 184459 - || || 10 de juliol de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 184460 - || || 13 de juliol de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 184461 - || || 14 de juliol de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 184462 - || || 9 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184463 - || || 12 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184464 - || || 15 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184465 - || || 2 de juliol de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184466 - || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184467 - || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184468 - || || 10 de juliol de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184469 - || || 10 de juliol de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184470 - || || 11 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184471 - || || 2 de juliol de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184472 - || || 12 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184473 - || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184474 - || 2005 OA || 16 de juliol de 2005 || RAS || A. Lowe
|-
| 184475 - || 2005 OV || 17 de juliol de 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 184476 - || || 26 de juliol de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 184477 - || || 26 de juliol de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 184478 - || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184479 - || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184480 - || || 26 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184481 - || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184482 - || || 29 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184483 - || || 27 de juliol de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 184484 - || || 29 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184485 - || || 30 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184486 - || || 30 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184487 - || || 30 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184488 - || || 30 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184489 - || || 31 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184490 - || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184491 - || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184492 - || || 28 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184493 - || || 29 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184494 - || || 17 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184495 - || || 29 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184496 - || || 30 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184497 - || || 1 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 184498 - || || 2 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184499 - || || 2 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184500 - || || 8 d'agost de 2005 || Village-Neuf || Village-Neuf
|-
|}

4